Изотопы палладия — разновидности химического элемента палладия, имеющие разное количество нейтронов в ядре.

Природный палладий состоит из 6 стабильных изотопов:
 102Pd (изотопная распространенность 1,02 %)
 104Pd (изотопная распространенность 11,14 %)
 105Pd (изотопная распространенность 22,33 %)
 106Pd (изотопная распространенность 27,33 %)
 108Pd (изотопная распространенность 26,46 %)
 110Pd (изотопная распространенность 11,72 %)

Самым долгоживущим радиоизотопом палладия является 107Pd с периодом полураспада 6,5 млн лет.

Палладий-103 
103Pd — искусственный изотоп, применяется в медицине для терапии злокачественных опухолей. 

Источник мягкого гамма-излучения (энергия 21 кэВ). Период полураспада 17 дней, схема распада электронный захват, дочерний изотоп родий-103.

Получают облучением родия-103 протонами в ускорителе по схеме 103Rh (p, n)→ 103Pd с последующей химической экстракцией наработанного 103Pd. Также возможно получение источников низкой активности путем облучения природного изотопа 102Pd нейтронами в ядерном реакторе. Однако такой метод не позволяет получить изотопно чистый препарат.

Таблица изотопов палладия

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы